9285 Le Corre – asteroide della fascia principale
 Hervé Le Corre – scrittore francese di romanzi polizieschi